Рухну ():
 Рухну —  небольшой остров в Рижском заливе Балтийского моря. 
 Рухну — волость в Эстонии, в составе уезда Сааремаа, полностью расположена на одноимённом острове.
  — деревня на одноимённом острове в одноимённой волости Эстонии.
  — маяк на одноимённом острове в Рижском заливе Балтийского моря, расположен на холме Хаубиарре.
  — аэропорт на одноимённом острове в Рижском заливе Балтийского моря, расположен около мыса Рингсу (Ринкс).
  — эстонская порода овец, выведенная на одноимённом острове в Рижском заливе Балтийского моря.